LT
 O código ISO 3166-1 para a Lituânia.
LT
 No SEP (Sistema Elétrico de Potência), LT é abreviatura para Linha de Transmissão.
lt
 O código ISO 639 (alfa-2) para a língua lituana.

Desambiguações de siglas ti